Літня Універсіада 1967 — V літня Універсіада, яка проходила в Токіо (Японія) з 27 серпня по 4 вересня 1967 року.

Види спорту на літній Універсіаді 1967 
В ході Універсіади проводилися змагання з 10 видів спорту:
 Баскетбол
 Водне поло
 Волейбол
 Дзюдо
 Легка атлетика
 Плавання
 Стрибки у воду
 Спортивна гімнастика
 Теніс
 Фехтування

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU (англ.)

Літні універсіади
Спортивні події 1967
Серпень 1967
Вересень 1967
Спортивні змагання у Токіо